Jeopardy! es un concurso de televisión.

Jeopardy también puede referir a:
 Double jeopardy (doble enpeligramiento), el nombre inglés del concepto legal de non bis in idem.
 Jeopardy, una serie dramática en BBC-TV.
 Jeopardy, una película de 1953 con Barbara Stanwyck y Ralph Meeker.
 Jeopardy, un álbum de 1980 grabado por The Sound.
 "Jeopardy", un canción por The Greg Kihn Band.
 "I Lost on Jeopardy", un canción de "Weird Al" Yankovic (que parodió el canción de The Greg Kihn Band).
 "Jeopardy", el título inglés del episodio "Riesgo" de NCIS.